
Die Liste der größten Unternehmen in Namibia enthält die größten Unternehmen (nach Umsatz) in Namibia.

2014 standen mit Afrox (Hauptsitz in Südafrika; Platz 153), dem Vukile Property Fund (Hauptsitz in Südafrika; Platz 178), FNB Namibia (Platz 187) und Namibia Breweries (Platz 228) vier namibische Unternehmen auf der Liste der 250 größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Afrika. 2022 waren B2Gold (Rang 38), Namibia Breweries (151), FirstRand Namibia (169), Capricorn Group (174), MTC Namibia (204) und Deep Yellow Limited (246) auf der Liste zu finden.

Nach Umsatz 

Anmerkung zum Verständnis:
 Der Wechselkurs des Euro zum Namibia-Dollar liegt bei 1 EUR =  NAD
 Angaben in Klammern = Jahreszahl der Berichtsdaten
 Pfeile geben die Entwicklung zum vorherigen Berichtszeitraum an.

Nach Mitarbeiterzahl 
 Ohlthaver & List: 6425 (2021)
 Bidvest Namibia: 3481 (2017)
 Kalahari Holdings: 3300
 FirstRand Namibia: 2085 (2021)
 TransNamib: 1802 (2013)
 NAMDEB: 1600 (2009)
 Pupkewitz: 1574 (2015)

Einzelnachweise 

 * Ansonsten Webseiten der einzelnen Unternehmen.

Namibia
!